

Geografia
Falconer – villaggio degli Stati Uniti d'America
Monte Falconer – monte dell'Antartide

Musica
Falconer – gruppo musicale metal svedese
Falconer – album del gruppo omonimo del 2001

Persone
Deborah Falconer – attrice e musicista statunitense
Edmund Falconer – scrittore e attore irlandese
Hugh Falconer – geologo, botanico e paleontologo scozzese
Peter Falconer – politico australiano

Altro
Curt Falconer (Aztek) – personaggio dei fumetti DC Comics
Falconer – romanzo di John Cheever del 1977